Локк () — английская и американская фамилия.

Известные носители:
 Локк, Август (1883—1981) — американский геолог, профессор, автор теории рудообразования.
 Локк, Ален (1886—1954) — афроамериканский писатель, философ, просветитель и покровитель искусств.
 Локк, Бобби (1934—2020) — американский бейсболист.
 Локк, Винс (род. 1966) — американский художник комиксов.
 Локк, Джо (род. 2003) — мэнский актёр.
 
 Локк, Ильда Иоэловна — советский табаковод в Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда (1949).
 Локк, Леланд — американский историк XX века.
 Локк, Мэтью (ок. 1621—1677) — английский композитор.
 Локк, Сондра (1944—2018) — американская киноактриса, певица и кинорежиссёр.
 Локк, Уильям Джон (1863—1930) — английский новеллист и драматург.

См. также 
 Лок